Ken Anderson är namnet på:
Ken Anderson (animatör) (1909–1993), amerikansk animatör
Ken Anderson (filmmakare) (1917–2006), amerikansk filmmakare
Ken Anderson (wrestlare) (född 1976), amerikansk wrestlare